Eichsfeld steht für:

 Eichsfeld, eine Landschaft in Thüringen, Niedersachsen und Hessen
 Fürstentum Eichsfeld, ein von 1802 bis 1806 existeriendes historisches Territorium, das zu Kurmainz gehörte
 Eichsfeld (Gau), einen Gau im frühen Mittelalter
 Eichsfeld, ein ehemaliges Schiff der DSR
 Landkreis Eichsfeld, ein Landkreis im Nordwesten Thüringens

Eichsfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Ephraim Gottfried Eichsfeld (1697–1764?), Theologe und Buchdrucker in Wittenberg

Siehe auch:
 Eichsfeldia
 Geschichte des Eichsfeldes